Łączna długość dróg wojewódzkich w województwie opolskim to ponad 1000 km. Są one zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Linki zewnętrzne 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 
województwo opolskie